Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Nice.

Faits marquants 
 Le Letton Ernests Gulbis remporte le tournoi en simple en s'imposant face à Federico Delbonis en finale. Il remporte son  ATP.
 En double, la paire Martin Kližan - Philipp Oswald s'impose en finale face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Slovaque et également pour l'Autrichien.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2014
Nice
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Sport en France en mai 2014
Nice au XXIe siècle